Siliana bezeichnet

 ein Gouvernement in Tunesien, siehe Gouvernement Siliana
 die Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernements, siehe Siliana (Stadt)
 ein Fluss in Tunesien, siehe Oued Siliana